Jonesboro es el nombre de varios distritos en Estados Unidos:

 Jonesboro (Arkansas),
 Jonesboro (Georgia),
 Jonesboro (Illinois),
 Jonesboro (Indiana),
 Jonesboro (Luisiana) y
 Jonesboro (Maine).